Adirejo (Curup), een plaats in het bestuurlijke gebied Rejang Lebong in de provincie Lampung
Adirejo (Jabung), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Timur in de provincie Lampung
Adirejo (Tunjungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java